Cogullada o Galerida, gènere d'ocells del gènere de la família dels alàudids
 Cogullada o foixarda, espècie de planta
 Toponímia:
 Cogullada (Carcaixent), nucli de població de Carcaixent, a la Ribera Alta 
 La Cogullada (Canyelles), urbanització del municipi de Canyelles, al Garraf 
 La Cogullada (Cubelles), o la Cogulla, turó de la part alta del municipi de Cubelles, al Garraf 
 La Cogullada (Lleida), partida del terme de Lleida 
 La Cogullada (Terrassa), barri al districte 4 o de Ponent de Terrassa, al Vallès Occidental 
 Can Ferrer de la Cogullada, nucli de població del municipi del Montmell, al Baix Penedès